Пікінер — вид піхоти в європейських арміях XVI — початку XVIII ст., озброєної переважно 5-6 метровими піками.

Прізвище 

 Пікінер Ірина Олександрівна ( 1990) — українська плавчиня в біластах, майстер спорту України міжнародного класу з плавання.

Див. також 
 Пікадор